Џеклин Данел Обрадорс () је америчка глумица, рођена 6. октобра 1966. године у Сан Фернандо Валију (Калифорнија).

Филмографија 

|-
| 1995. || || -{Soldier Boyz}- || ||
|-
| 1997. || || -{The People}- || ||
|-
| 1998. || Шест дана, седам ноћи || -{Six Days, Seven Nights}- || ||
|-
| 1999. || Жиголо || -{Deuce Bigalow: Male Gigolo}- || ||
|-
| 2001. || || -{Tortilla Soup}- || ||
|-
| 2003. || Борба за картел || -{A Man Apart}- || ||
|-
| 2004. || Незаустављиви || -{Unstoppable}- || ||
|}

Референце

Спољашње везе 
 
 Презентација

Рођени 1966.
Америчке глумице